Фабий Амбуст (Fabii Ambusti; Fabius Ambustus) са клон на фамилията Фабии. Имат и името
Вибулан.

 Квинт Фабий Вибулан, консул 467, 465 и 459 пр.н.е., децемвир 450 и 449 пр.н.е.
 Нумерий Фабий Вибулан, консул 421 пр.н.е., консулски военен трибун 415 и 407 пр.н.е.
 Квинт Фабий Вибулан Амбуст, консул 423 пр.н.е., военен трибун 416 и 414 пр.н.е.
 Марк Фабий Вибулан, консул 442 пр.н.е., военен трибун 433 пр.н.е.
 Нумерий Фабий Амбуст, военен трибун 406 пр.н.е. и 390 пр.н.е.
 Кезо Фабий Амбуст, военен трибун 404, 401, 395 и 390 пр.н.е.
 Квинт Фабий Амбуст, консул 412 пр.н.е.
 Квинт Фабий Амбуст, военен трибун 390 пр.н.е.
 Марк Фабий Амбуст, военен трибун 381 и 369 пр.н.е.
 Марк Фабий Амбуст, консул 360, 356 и 354 пр.н.е., диктатор 351 пр.н.е., началник на конницата 322 пр.н.е.
 Квинт Фабий Амбуст, началник на конницата 344 пр.н.е., диктатор 321 пр.н.е.

Фабии